«Филадельфия Севенти Сиксерс» — американский профессиональный баскетбольный клуб, базирующийся в городе Филадельфия (штат Пенсильвания, США). «Севенти Сиксерс» выступают в Атлантическом дивизионе Восточной конференции Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Клуб был основан в 1946 году под названием «Сиракьюс Нэшнлз» и до 1963 года базировался в городе Сиракьюс (штат Нью-Йорк). С 1949 года команда начала выступать в НБА и в первый сезон под руководством главного тренера Эла Керви одержала 51 победу, потерпев 13 поражений, и стала чемпионом Восточной конференции. Весной 1963 года клуб был куплен бизнесменами из Филадельфии Ирви Кословым и Айком Ричма и 22 мая переехал в Филадельфию, а 6 августа название  команды было изменено на «Филадельфия Севенти Сиксерс».

За всю историю клуба в нём работало 24 главных тренеров. Клуб трижды становился чемпионом НБА: первый раз как «Сиракьюс Нэшнлз» в 1955 году под руководством Эла Керви, второй раз в 1967 года в Филадельфии под руководством Алекса Ханнума, которому также принадлежит рекорд клуба по проценту выигранных матчей, а третий раз в 1983 году под руководством Билли Каннингема. Каннингем также является лидером «Севенти Сиксерс» по количеству проведённых игр и одержанных побед в регулярном чемпионате и в матчах плей-офф.

Ханнум, Джек Рэмзи и Ларри Браун — единственные тренеры «Севенти Сиксерс», включённые в баскетбольный Зал славы как тренеры. Керви, Пол Сеймур и Кевин Лагери были играющими тренерам, а Керви после завершения карьеры игрока продолжал работать главным тренером. Ещё шесть игроков «Сиксерс» после завершения игровой карьеры работали главным тренером клуба — Ханнум, Дольф Шейес, Каннингем, Мэт Гукас, Фред Картер и Морис Чикс. В настоящее время главным тренером «Филадельфия Севенти Сиксерс» является Док Риверс.

Тренеры 

Статистика приведена на конец сезона 2018/19. В список не включены сезоны в Национальной баскетбольной лиге.

Примечания

Ссылки 
 

Филадельфия
Тренеры «Филадельфия Севенти Сиксерс»